Mreža TV — хорватский региональный телеканал.

Описание 
Образован в 1996 году под названием Телевидение Мославины () в Кутине. Позднее назывался Независимое телевидение () или сокращённо NeT. Ныне после объединения сети телеканалов носит название Mreža TV.

Сетку вещания наполовину составляют программы собственного производства, наполовину телесериалы и фильмы. На этом телеканале иногда показываются эксклюзивные фильмы и передачи, не транслирующиеся на других каналах. В штат входят порядка 80 работников из пяти крупных городов: Загреб, Беловар, Сисак, Кутина и Сплит, где находятся региональные отделения. Центром является город Володер.

Вещание 
Телеканал вещает в 4-м и 8-м региональном мультиплексах: к 4-му относятся Загреб, Крапина-Загорье, частично Сисак и Карловац (аудитория 1,5 млн. зрителей); к 8-м относятся Сплит, Далмация и Дубровник.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Телеканалы Хорватии
Телеканалы на хорватском языке
Телеканалы, запущенные в 1996 году